Lembeye steht für:
 Lembeye, eine französische Gemeinde

Lembeye ist der der Familienname folgender Personen:
 Jefferson Lembeye (* 1972), französischer Filmkomponist
 Juan Lembeye (1816–1889), spanischer Naturforscher, Ornithologe und Tierillustrator
 Pierrette Lembeye-Boy, französischer Autor